Хорошёвское шоссе́ (название с 1935 года) — шоссе в Москве на территории Хорошёвского района Северного административного округа.

Происхождение названия 
Шоссе получило название в 1935 году. Названо по своему направлению к селу Хорошёво. Старое название: Воскресенское шоссе (или Воскресенская дорога), по своему направлению в сторону подмосковного города Воскресенск (старое название города Истра).

Массовая жилищная застройка 
В конце 1940-х годов на Хорошёвском шоссе развернулось массовое строительство. Был возведён квартал жилых домов нового типа — четырёхэтажных из сборного железобетона. Элементы зданий создавались на заводах, а на строительной площадке осуществлялась только их сборка. В результате вес конструкции новых домов оказался более чем в два раза меньше по сравнению с кирпичными. Время, затрачиваемое на строительство, сократилось более чем в три раза.

Расположение 
Изначально шоссе являлось продолжением улицы 1905 года, сейчас начинается от развязки Третьего транспортного кольца (Беговой улицы) и улицы 1905 года, заканчивается у моста МКМЖД, где переходит в проспект Маршала Жукова. Справа примыкают: 1-й Хорошёвский проезд, улица Маргелова, Хорошёвский тупик, улицы: Полины Осипенко, Куусинена, Зорге; слева — 2-й Хорошёвский проезд, улицы: Розанова, 5-я Магистральная; пересекает 4-я Магистральная улица.

Примечательные здания и сооружения 
Нечётная сторона
 № 3 — Школа № 1288 имени Героя Советского Союза Н. В. Троян (с углублённым изучением иностранных языков) (бывшая школа № 84, № 73, № 1244). Открыта в 1955 году; являлась школой с углублённым изучением французского языка. В сентябре 2012 года была объединена со школой № 1288 (по адресу: улица Поликарпова, 3а).
 № 11 — жилой дом, в нём находится отделение «Почты России».
 № 13к3 — шестиэтажный кирпичный жилой дом с эркерами, входные группы и карниз украшены глазурованной керамикой.
 № 17 — жилой дом, в нём находится библиотека № 67.
 № 21 — 9-е отделение школы № 1288 (бывшая школа № 643), открыта в 1940 году (повторно — 1 сентября 2016 года). В 2013—2016 гг. была реконструирована (в ходе реконструкции старое здание было снесено и построено новое).
 № 25 — строящийся жилой комплекс «Династия».
 № 27 — торгово-развлекательный центр «Хорошо!».
 № 43 — «Мострансавто».
 № 43б — 7-е дошкольное отделение школы № 141 имени Р. Зорге (бывший детский сад № 1779).

Чётная сторона
 № 12к1 — жилой комплекс «Дом на Беговой»; управление Федеральной налоговой службы по городу Москве и управление Федеральной налоговой службы по Московской области.
 № 16 — жилой комплекс «Дом на Беговой».
 № 32к1 — сохранившийся от послевоенной застройки шоссе двухэтажный дом (1948 г.).
 № 32а — бизнес-центр «Солид-Кама».
 № 38 — издательский дом газеты «Красная Звезда».
 № 40 — отдел ОМВД России по Хорошёвскому району.
 № 54 — 2-е дошкольное отделение школы № 1288.
 № 64а — 5-е и 6-е отделения школы № 1288 (бывшая школа № 148), первый корпус открыт в 1935 году при основании школы, а второй корпус в 1988 году.
 № 64к1 — жилой дом. Здесь в 1982—1991 годах жил лётчик, Герой Советского Союза А. Я. Фёдоров.
 № 68а — 3-е дошкольное отделение школы № 1288.
 № 70 — «Ауди-Центр Москва».
 № 76 — старое здание ГРУ («Аквариум»).
 № 76а — Институт медико-биологических проблем РАН.
 № 78к4, 82, 82к3, 84к1, 84к2, 84к3, 84к4, — т. н. «Немецкие домики», сохранившиеся от послевоенной застройки шоссе под руководством Д. Чечулина.
 № 82к10 — 12-е дошкольное подразделение школы № 1288.
 № 86 — конструктивистское здание Центрального института военно-технической информации Минобороны.
 № 88, 90, 92 — восьмиэтажные блочные жилые дома серии II-04 (1956—1958 гг.).
 сквер с памятником Р. Зорге.
 № 96 — общежитие Российской академии музыки имени Гнесиных.

Общественный транспорт

Станции метро 
На Хорошёвском шоссе расположены станции метро «Беговая» и «Полежаевская» (Таганско-Краснопресненская линия), «Хорошёвская» (Большая кольцевая линия). 10 сентября 2016 года открыта станция МЦК — «Хорошёво».

Наземный транспорт 

По шоссе ходят:

Примечания

Ссылки